Superserien 2019 kan syfta på:

Superserien för herrar 2019 (herrar, amerikansk fotboll)
Superserien för damer 2019 (damer, amerikansk fotboll)